Gniben kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Gniben, Sjællands Odde, udde, Region Själland, 
 Gniben, Sejerø, udde, Region Själland,